Pułaski ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Pułaski (1704–1769), Starost von Warka, Mitgründer der Konföderation von Bar
 Kazimierz Pułaski (1745–1779), polnischer Adliger, Politiker und Soldat; Anführer der Konföderation von Bar und General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg